Акапонета () — муниципалитет в Мексике, штат Наярит, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 36 572 человек.

Общие сведения 
Название Acaponeta с языка науатль можно перевести как: тростниковая заводь, где выращивают бобы.

Площадь муниципалитета равна 1427 км², что составляет 5,1 % от территории штата. Он граничит с другими муниципалитетами Наярита: на севере с Уахикори, на востоке с Эль-Наяром, на юге с Росаморадой, и на западе с Текуалой. Также Акапонета граничит с другими штатами Мексики: на северо-востоке с Дуранго и на северо-западе с Синалоа.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1917 году. В состав муниципалитета входит 141 населённый пункт, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
Работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:

Сельское хозяйство и скотоводство — 43 % 
 Основными выращиваемыми культурами являются: кукуруза, фасоль, табак, сорго, чили, манго и авокадо.
 Скотоводство представлено крупным рогатым скотом, свиньями и козами. Также разводятся лошади, овцы, птицы и пчёлы.
 Рыбная ловля, также является важным экономическим показателем. Здесь ведётся улов речной рыбы и креветок.

Торговля, сферы услуг и туризма — 41 % 
 В муниципалитете представлены множество торговых предприятий, занимающихся реализацией продуктов питания, мебели, табака, топлива и предметами домашнего обихода. Сфера услуг представлена банками, складами и другими сервисами.

Производство и строительство — 16 % 
 Лесозаготовка — проводится на территории 7 км², где основные породами являются сосна и дуб.
 Горнодобыча — небольшое количество золота, серебра, цинка и меди.
 Производство представлено предприятиями по изготовлению кукурузной муки, упаковкой фруктов. Кроме того, есть заводы по производству мебели, строительных материалов и изделий из кожи.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2005 года, инфраструктура развита следующим образом:
 протяжённость дорог: 142,3 км;
 электрификация: 95,1 %;
 водоснабжение: 87,6 %;
 водоотведение: 44,8 %.

Достопримечательности 
В муниципалитете можно посетить:
 церковь Пресвятой Богородицы, построенную в XVI веке;
 музей «Али Чумасеро», в котором представлены доиспанские археологические находки;
 музей «Владимир Кора», в котором выставляются современные работы известных мастеров;
 сернистые ванны в Агуа-Калиенте.

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Муниципалитеты Наярита
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Наярита